Галаад () может означать:

 Галаад (область) — библейская земля, историческая область Израиля.
 Галаад — имя трёх библейских персонажей
 Галаад (рыцарь) — рыцарь Круглого стола Короля Артура.
 Галаад () — вымышленное тоталитарное государство, в котором происходит действие романа «Рассказ служанки» и основанного на нём телесериала.

См. также 
 «Рыцарь Галаад» (1880) — стихотворение Альфреда Теннисона (1809—1892) в русском переводе Дмитрия Мина.
 Библейская школа «Сторожевой Башни Галаад» — школа Свидетелей Иеговы, которая подготавливает миссионеров к «разъездному служению».
 Гилеад

Примечания